Cross Internacional de Soria — международные соревнования по кроссу, которые проходят в городе Сория (Испания). Длина дистанции для мужчин составляет 10 километров, для женщин 8 километров. Трасса находится на средней отметке 1063 метра над уровнем моря. До 2006 года длина трассы была 9 километров для мужчин и 6 для женщин. Соревнования являются очень популярными из-за участия сильнейших стайеров мира.

Победители

Ссылки 
 Официальный сайт

Международные соревнования по лёгкой атлетике в Испании
Сория
Появились в 1994 году в Испании